Antonius Pius Maria (Boet) van Dulmen (Ammerzoden, 19 de mayo de 1948-Ammerzoden, 16 de septiembre de 2021) fue un piloto de motociclismo neerlandés, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1975 hasta 1986.

Carrera deportiva 
Junto con Wil Hartog y Jack Middelburg, formó parte de la contingente de pilotos neerlandeses que compitieron en el Mundial a finales de la década de 1970. Van Dulmen fue conocido por su capacidad de rodar sobre mojado. En 1979, ganó su única carrera en Gran Premio de Finlandia de 350 cc.
Fue campeón nacional en cuatro ocasiones : de 350cc en 1974 y 1976 y de 500cc en 1981 y 1982.

Resultados

Campeonato del Mundo de Motociclismo

Carreras por año 
Sistema de puntos desde 1969 a 1987:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de los Países Bajos
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Suzuki
Pilotos de Honda en motociclismo
Fallecidos por accidentes de tráfico